Französische Republik () steht für:
 Frankreich, offizielle Bezeichnung des Staatswesens sowie der Fünften Französischen Republik (seit 1958)
 Erste Französische Republik (1792–1804)
 Zweite Französische Republik (1848–1852)
 Dritte Französische Republik (1871–1940)
 Vierte Französische Republik (1946–1958)

Siehe auch:
 Geschichte Frankreichs, ein Überblick